Trpín ist der Name mehrerer Orte

Trpín, Gemeinde im Okres Krupina, Slowakei; siehe Trpín (Slowakei)
Trpín, Gemeinde im Okres Svitavy, Tschechien; siehe Trpín (Tschechien)
Trpín, Ortsteil von Drslavice, Okres Prachatice, Tschechien
Trpín, Ansiedlung von Bílá Lhota, Okres Olomouc, Tschechien
Trpín, Ansiedlung von Vysoká u Jevíčka, Okres Svitavy, Tschechien